Nshkhark' är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Nshkhark' är  meter över havet.

Terrängen runt Nshkhark' är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Nshkhark'. Närmaste större samhälle är Karanlukh,  km norr om Nshkhark'. 

Trakten runt Nshkhark' består i huvudsak av gräsmarker. Runt Nshkhark' är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Gegharkunik
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre